Teleadwokat – teleturniej prawniczy prowadzony przez Monikę Richardson od 8 stycznia do 29 grudnia 1999 roku w TVP2. Zawodnicy musieli wykazać się znajomością przepisów prawnych.

Przypisy 

Teleturnieje